Jaspis ist
 eine Varietät des Minerals Quarz, siehe Jaspis
 ein Familienname:
 Albert Sigismund Jaspis (1809–1885), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent von Pommern